GNF kan avse:

 GNF – en radiostation som enbart finns i Göteborgsområdet, se Göteborgs Närradioförening
 GNF – valutakoden enligt ISO 4217 för Guinesisk franc